«Love Like Blood» — пісня британського рок-гурту Killing Joke, другий сингл з альбому Night Time.

Позиції в чартах

Примітки

Посилання 

Сингли 1985
Пісні Killing Joke